

Toponyme 

 Cette, ancien nom de Sète, commune de l'Hérault.
 Cette-Eygun est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.l

Patronyme 
 Gilbert Cette

Voir aussi 
 
Ancienne commune dans l'Hérault
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France